Дми́трий Иса́ев:
 Исаев, Дмитрий Николаевич (1929—2014) — советский и российский психиатр и психолог, доктор наук, профессор.
 Исаев, Дмитрий Дмитриевич (1956—2022) — российский психиатр, психотерапевт, сексолог.
 Исаев, Дмитрий Юрьевич (в монашестве Диодор; род. 1976) — епископ Русской православной церкви, епископ Мелекесский и Чердаклинский.